Sofia Kenin era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da Kaia Kanepi.

Come per l'edizione precedente, nel set decisivo si avrà il tie-break. Tuttavia, anziché arrivare a sette, il tie-break del set decisivo sarà vinto dalla prima giocatrice ad arrivare a quota dieci punti, con un distacco di almeno due punti.

In finale Naomi Ōsaka ha battuto Jennifer Brady con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (quarti di finale)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Naomi Ōsaka (campionessa)
  Sofia Kenin (secondo turno)
  Elina Svitolina (quarto turno)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (quarto turno)
  Bianca Andreescu (secondo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Serena Williams (semifinale)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (primo turno)
  Johanna Konta (primo turno, ritirata)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Iga Świątek (quarto turno)
  Petra Martić (primo turno)

  Elena Rybakina (secondo turno)
  Elise Mertens (quarto turno)
  Markéta Vondroušová (quarto turno)
  Maria Sakkarī (primo turno)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Jennifer Brady (finale)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)
  Karolína Muchová (semifinale)
  Julija Putinceva (terzo turno)
  Ons Jabeur (terzo turno)
  Donna Vekić (quarto turno)
  Ekaterina Aleksandrova (terzo turno)
  Wang Qiang (primo turno)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Veronika Kudermetova (terzo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava (primo turno)
  Kimberly Birrell (primo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)

  Maddison Inglis (primo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)
  Astra Sharma (primo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)

Qualificate 

  Tímea Babos (secondo turno)
  Clara Burel (primo turno)
  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
  Olga Danilović (secondo turno)
  Sara Errani (terzo turno)
  Mayo Hibi (primo turno)
  Francesca Jones (primo turno)
  Kaja Juvan (terzo turno)

  Rebecca Marino (secondo turno)
  Greet Minnen (primo turno)
  Whitney Osuigwe (primo turno)
  Chloé Paquet (primo turno)
  Cvetana Pironkova (primo turno)
  Ljudmila Samsonova (secondo turno)
  Valerija Savinych (primo turno)
  Mayar Sherif (secondo turno)

Lucky loser 

  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)

  Margarita Gasparjan (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2021